Troubridge ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Troubridge (1787–1852), britischer Konteradmiral
 Ernest Troubridge (1862–1926), britischer Admiral

Sonstiges:
 Mount Troubridge, Berg im Viktorialand, Antarktika